Mons (povo) — grupo étnico de Myanmar, que vive predominantemente no Estado Mon.

Localidades

Mons

Mons (Charente)
Mons (Charente-Maritime)
Mons (Gard)
Mons (Hérault)
Mons (Puy-de-Dôme)
Mons (Var)

Desambiguações de topônimos